Csehország
 Kozlovice, település a Dél-plzeňi járásban
 Kozlovice, település a Frýdek-místeki járásban
  Kozlovice, Přerov településrésze a Přerovi járásban
  Kozlovice, Záluží településrésze a Litoměřicei járásban